Chapeltown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lancashire
 Chapeltown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire
 Chapeltown – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire